New Berlin kan avse:

New Berlin, Illinois – USA
New Berlin, New York – kommun i Chenango County i delstaten New York, USA
New Berlin (by), New York  – USA
New Berlin, Pennsylvania – USA
New Berlin, Texas – USA
New Berlin, Wisconsin – USA

Se även
Berlin